Максим Гавриле́нко:
 Гавриленко, Максим Викторович (род. 1981) — российский и казахстанский хоккеист с мячом.
 Гавриленко, Максим Сергеевич (род. 1991) — украинский футболист.